El nombre Bonnie fue usado por cuatro ciclones tropicales en el Océano Atlántico.

 1992 - Huracán Bonnie.
 1998 - Huracán Bonnie.
 2004 - Tormenta tropical Bonnie.
 2022 - Huracán Bonnie en Centroamérica y El Caribe